Ependes puede referirse a:

Ependes, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Ependes, comuna suiza del cantón de Vaud.